Things Can Only Get Better kan syfta på:

 Things Can Only Get Better (Howard Jones) – en sång av Howard Jones
 Things Can Only Get Better (D Ream) – en sång av D Ream
 Things Can Only Get Better (sång av  Kylie Minogue) – en sång av Kylie Minogue från albumet Rhythm of Love